Spurgeon kan verwijzen naar: 
Charles Spurgeon
Spurgeon (Indiana)
Spurgeon (Tennessee)
 Spurgeon (geslacht), een geslacht van kevers